Svenskt Trav-Kriterium är en årlig travtävling på Solvalla i Stockholm. Finalen av Svenskt Trav-Kriterium körs i september varje år i samband med Kriteriehelgen (då även Svenskt Trav-Oaks körs). Det är ett Grupp 1-lopp, det vill säga ett lopp av högsta internationella klass.

Treåriga, svenskfödda varmblodiga travhästar kan delta. Kvalet till finalen görs cirka en vecka före via försöksheat, där de tolv travare som kommer på första- respektive andraplats i varje heat går vidare till finalen. Distansen är 2 640 meter med autostart. Efter segerceremonin vandrar alltid kusken med sin häst vid handen längs upploppet.

För de som inte lyckas kvala in till Kriteriefinalen finns Kriterierevanschen som körs i november varje år.

Rekord
Vinnaren i 2017 års upplaga, Villiam, segrade i finalen på vinnartiden 1.12,0 över 2640 meter med autostart, vilket innebar nytt världsrekord för treåringar. Det tidigare rekordet hade Readly Express, som i 2015 års final travade 1.12,8.

När Rokkakudo, körd av Ulf Ohlsson, vann finalen i 2013 års upplaga blev hans tränare Anna Forssell den första och hittills enda kvinnan som vunnit loppet.

Vinnare

Referenser

Externa länkar 

 World Class Trotting

Svenska travlopp
Travlopp som körs på Solvalla
Sportevenemang i Stockholm